Als Aufnahmeverfahren bezeichnet man:
 Auswahlverfahren an Bildungseinrichtungen, mit denen über die Zulassung zur Einrichtung entscheiden wird,
 Aufnahmeverfahren MedAT, Aufnahmeverfahren für medizinische Studiengänge in Österreich
 technische Verfahren, etwa zur Erstellung eines Ton- oder Bilddokuments oder eines Kartenwerks, darunter:
 Fotografisches Verfahren, Chemische Verfahren in zur Fotografie
 Aufnahmeverfahren (Film), das Verfahren zur Produktion von breitwandformatigen Filmen in der Filmkunst
 Aufnahmeverfahren (Kartografie)
 Aufnahmeverfahren (Geodäsie)
 Verfahren der Tonaufnahme
 Aufnahmeverfahren (Strafvollzug), erster Schritt zur Durchführung des Strafvollzugs einer Freiheitsstrafe